Bžany ist der Name folgender Orte:

 Bžany (Slowakei), Gemeinde im Okres Stropkov, Slowakei
 Bžany (Tschechien), Gemeinde im Okres Teplice, Tschechien